Pende steht für:

 Pende (Ethnie), Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo

Pende ist der Familienname folgender Personen:

 Berislav Pende (1928–2009), kroatischer Immunologe und Hochschullehrer
 Nicola Pende (1880–1970), italienischer Endokrinologe, Hochschullehrer und Rektor
 Stella Pende (* 1951), italienische Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:

 Pendé (Begriffsklärung)